Yuki eller Yūki kan avse:

 Yūki, Ibaraki - en stad i Ibaraki prefektur, Japan
 Youxi - ett härad i Fujian-provinsen, Kina (tidigare transkriberat som Yuki)
 Yuki (indianstam) –  en urbefolkning i Nordamerika (Kalifornien)
 Yuki (språk) – ett indianspråk (USA:Kalifornien)